PP kan syfta på

 PP – ett borgerligt parti i Spanien, se Partido Popular
 pp – en musikterm, se pianissimo
 PP – ett svenskt politiskt parti, se Piratpartiet (Sverige)
 PP – en termoplast, se polypropen
 PP. – förkortning för Papa som är latin för påve